Lustgarten bezeichnet:
 eine Form einer Parkanlage, siehe Lustgarten
 ein Platz (Grünanlage) in Berlin-Mitte, zwischen Spree, Altes Museum, Berliner Dom und Karl-Liebknecht-Straße

Lustgarten ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Lustgarten (* 1992), US-amerikanischer Skilangläufer
 Egon Lustgarten (1887–1961), österreichischer Dirigent und Komponist
 Siegmund Lustgarten (auch Sigmund Lustgarten, 1857–1911), österreichischer Arzt

Siehe auch:

 Haus zum Lustgarten